104. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–14 stycznia 2007 roku w Collablo, we Włoszech. Kobiety startowały po raz 32. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Pierwsze złoto mistrzostw kontynentu dla Czech zdobyła Martina Sáblíková. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Pierwsze złoto w karierze wywalczył Holender Sven Kramer. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 31 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2007 w sportach zimowych
2007 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech